Helmuth Karl Bernhard von Moltke (1800–1891) gróf, vezértábornagy, 1858-1871-ig a porosz királyi haderő vezérkari főnöke.
 Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (1848–1916) vezérezredes, 1906–1916-ig a német császári hadsereg vezérkari főnöke, Helmuth Karl Bernhard von Moltke gróf unokaöccse.
 Helmuth James von Moltke (1907–1945) gróf, antifasiszta ellenálló a Harmadik Birodalomban, Helmuth Karl Bernhard von Moltke kisunokaöccse.